Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Bath 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tatjana Maria e Stephanie Vogt che hanno battuto in finale Julie Coin e Melanie South 6-3, 3-6, [10-3].

Teste di serie 

 Julie Coin /  Melanie South (finale)
 Tatjana Maria /  Stephanie Vogt (campionesse)

 Alizé Lim /  Katarzyna Piter (quarti di finale)
 Samantha Murray /  Emily Webley-Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Bath 2012